Blokáda může být:

 Blokáda – forma ekonomického nebo vojenského boje
 Blokáda (šachy) – strategický prvek v šachu

ve vojenství
 Blokáda Leningradu – blokáda Leningradu během druhé světové války
 Berlínská blokáda – blokáda pozemních a vodních přístupových cest do Berlína během studené války
 Blokáda Pásma Gazy – blokáda Pásma Gazy provozovaná společně Izraelem a Egyptem
 Blokáda Tiranské úžiny – uzavření Tiranské úžiny pro izraelské lodě
 Kontinentální blokáda – zablokování francouzských přístavů Velkou Británií (1793) a britských přístavů Napoleonovou Francií (1806)

ve zdravotnictví
 Nervová blokáda – druh onemocnění
 Sinoatriální blokáda – druh poruchy srdečního rytmu
 Atrioventrikulární blokáda – druh poruchy srdečního rytmu
 Raménkové blokády – poruchy vedení srdečního vzruchu

 v kultuře
 Blokáda (film) – ruský čtyřdílný film 
 Blokáda (kniha) – kniha Aarona Nimcoviče popisující principy šachové blokády
 Prorazili blokádu – novela francouzského spisovatele Julesa Verna